Fogliardi ist der Familienname folgender Personen:

 Augusto Fogliardi (1818–1890), Schweizer Politiker
 Giovanni Battista Fogliardi (1791–1861), Schweizer Unternehmer und Politiker